Flight management system
 Fisichella Motor Sport International
 Fibromyalgie syndroom
 Federatie Medisch Specialisten